Los Olivos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Olivos, Ixtlahuacán de los Membrillos, ort, 
 Los Olivos, Jilotlán de los Dolores, ort, 
 Los Olivos, Michoacán de Ocampo, ort, Maravatío, 
 Los Olivos, Guanajuato, ort, León, 
 Los Olivos, Morelos, ort, Huitzilac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar